Гюнтер Роберт Рауш (; 19 мая 1909, Зондерсхаузен, Германская империя — 12 ноября 1964, Гамбург, ФРГ) — оберштурмбаннфюрер СС, командир зондеркоманды 7b, входившей в состав айнзацгруппы B и осуществлявшей массовые убийства в Белоруссии.

Биография 
Гюнтер Рауш родился 19 мая 1909 года в Зондерсхаузене. Изучал право, но обучение не окончил. 1 апреля 1930 года вступил в НСДАП (билет № 224360), а 15 октября 1931 года был зачислен в СС (№ 17852). В октябре 1933 года служил в качестве референта в оберабшните СД «Ост». В 1934 году Рауш обучался в  в Бад-Тёльце. С января 1936 года был начальником отдела II 21 (культура) в . Впоследствии был начальником штаба оберабшнита СД «Север». В 1939 году ему было присвоено звание штурмбаннфюрера СС. 

С июня 1941 года по февраль 1942 был командиром зондеркоманды 7b в составе айнзацгруппы B. Заместителем Рауша выступал Вальдемар Клингельхёфер, который присутствовал на встрече зондеркоманды в Прече. Под руководством Рауша зондеркоманда 24 июня 1941 года прибыла в Варшавский регион генерал-губернаторства, а потом последовала за 2-й армией и в конце июня 1941 года достигла Бреста. Там  с помощью  зондеркоманда уничтожила 5000 брестских евреев. В дальнейшем зондеркоманда достигла Барановичей, а 4 июля 1941 года оказалась в Минске. С октября по ноябрь 1941 года сотрудники зондеркоманды уничтожали еврейское население в районе Орла, Брянска и города Клинцы. 15 февраля 1942 года Рауша сменил Адольф Отт.

Начальник Рауша — Эрих Науман, командир айнзацгруппы B, после войны на Нюрнбергском процессе по делу об айнзацгруппах был приговорён к смертной казни. На том же процессе смертной приговор был вынесен заместителю Рауша — Вальдемару Клингельхёферу. В суде в качестве обвинения были предъявлены сообщения зондеркоманды 7b в том числе и в период командования Рауша: с 22 июня по 14 ноября 1941 года зондеркоманда ликвидировала 1822 евреев. С сентября по октябрь 1941 было сообщено о 216 расстрелянных евреев в районе Речицы. 

В дальнейшем занимал должность начальника оберабшнита СД в Кёнигсберге. В ноябре 1942 года получил звание оберштурмбаннфюрера, а также был награждён Железным крестом 2-го класса и крестом «За военные заслуги» 1-го класса с мечами. В апреле 1944 года был назначен командиром полиции безопасности и СД в Лилле. Его начальником был командир полиции безопасности и СД в Бельгии и Северной Франции Константин Канарис. В 1945 году стал командиром полиции безопасности и СД в Штутгарте.

Рауш скончался 12 ноября 1964 года от лейкемии в Гамбурге.

Примечания

Литература 
 
 

Члены НСДАП
Офицеры СС
Умершие от лейкоза
Члены айнзацгрупп